Lo Trull del Carreu és un paratge del terme municipal d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà.

Està situat a migdia de Magaró, a ponent de la Planta Gran i al nord dels Ferginals. A lo Tros del Carreu hi ha la masia de Can Carreu. És a ponent de la vila d'Abella de la Conca.

Etimologia 
Segons Joan Coromines, un trull és un molí d'oli, un cup o, per extensió, un terreny plantat d'oliveres, habitualment de molt bona producció.

La segona part del topònim denota la seva relació, de veïnatge i de propietat, amb l'actual masia de Can Carreu, que en un origen fou un trull.

Referències

Bibliografia 
 COROMINES, Joan. "Trull". A Onomasticon Cataloniae. VII Sal-Ve. Barcelona: Curial Edicions Catalanes i Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", 1997. .

Enllaços externs 

 Lo Trull del Carreu en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Trull